Первый сезон турецкого телесериала Великолепный век начал показ 5 января 2011 года и закончился 22 июня 2011 года на турецком телеканале Show TV.

Список серий

Примечания 

Сезон
Телесезоны 2011 года